Esistono più comuni francesi con questo nome

Juillac – Corrèze
Juillac – Gers
Juillac – Gironda